Tardes (gemeente), een Franse gemeente
 Tardes (rivier), een Franse rivier